Бозмен:

 Бозмен, Джон — американский исследователь и золотодобытчик.
  (1891−1971) — американский торговец, историк и политик.
 Бозмен — город, расположенный в округе Галлатин (штат Монтана, США)